Kulička má několik významů:

 malá koule
 hrací potřeba pro hru kuličky

Umění
 Kulička (povídka) (francouzsky La Boule de Suif) – povídka Guye de Maupassanta
 Kulička (film, 1963) – film české scenáristky, režisérky a animátorky Hermíny Týrlové
 Míša Kulička – hlavní postava dětských knih Josefa Menzela i stejnojmenného televizního seriálu

 příjmení osob
 Pavel Kulička (* 1958) – český politik, poslanec ČNR a PSP za SPR-RSČ, LSNS a ONAH

Související články 
 Anální kuličky
 Venušiny kuličky
 Kuličkové ložisko

Externí odkazy 
 

Česká příjmení